О́уэн Ве́йндал (; 28 ноября 1999 года, Зандам, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник нидерландского клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.

Карьера 
Вейндал является воспитанником АЗ, в академию которого он перебрался в 11 лет. Выступал за молодёжную команду, в общей сложности провёл за неё 24 игры. С сезона 2016/17 привлекается к тренировкам с основной командой. 4 февраля 2017 года дебютировал в Эредивизи в поединке против ПСВ, выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч.

12 июля 2022 года перешёл в амстердамский «Аякс», подписав с клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 10 млн евро.

Статистика по сезонам

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Аякс» Амстердам